Ранчо Параисо има више значења:

 Ранчо Параисо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Параисо (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Параисо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Параисо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Параисо (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Параисо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Параисо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Параисо (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Параисо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику